Hontschar ist der Familienname folgender Personen

 Iwan Hontschar (1911–1993), ukrainischer Bildhauer, Maler, Sammler und Ethnograph
 Nasar Hontschar (1964–2009), ukrainischer Dichter und Schriftsteller
 Oles Hontschar (1918–1995), ukrainischer Schriftsteller
 Serhij Hontschar (* 1970), ukrainischer Radsportler